Douglas e gli avvoltoi del Sud (Headin' South) – film del 1918 diretto da Allan Dwan e Arthur Rosson
Headin' South – cortometraggio del 1929 prodotto dalla Warner Bros.